Haus Rath ist der Name folgender Gebäude:
 Haus Rath (Düren), Herrensitz bei Düren-Arnoldsweiler
 Haus Rath (Krefeld), Burganlage im Krefelder Stadtteil Elfrath 
 Haus Rath (Mechernich), Rittergut zwischen den Mechernicher Ortsteilen Roggendorf und Strempt
 Hainallee 1 (Weilburg), sechsstöckiges Gebäude in Pisé-Bauweise
Siehe auch:
 Haus Raedt
 Hausrath